

Patronymie 

 Alexandre Braud (1872-1939), prêtre, dramaturge et supérieur de collège canadien né en France ;
 Augustin Braud (1994-), compositeur français de musique contemporaine ;
 Claire Braud (1981- ), auteure française de bandes dessinées ;
 Ernest Braud (1846-1915), homme politique français ;
 Philippe Braud, professeur français de science politique ;
 Philippe Braud, joueur français de basket-ball ;
 François Braud (1986-), skieur français spécialiste du combiné nordique ;
 Wellman Braud (1891-1966), contrebassiste américain de jazz.

Entreprise 
 Braud est un constructeur français de machines agricoles et vinicoles filiale de CNH Global.

Toponymie 

 Braud, ancienne commune française de la Gironde, aujourd'hui intégrée à Braud-et-Saint-Louis

Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France